Vorklärung steht für:
 eine Phase der Abwasserreinigung, siehe Vorklärbecken
 die einleitende Abscheidung von Trubstoffen in der Getränkeherstellung, siehe Klärung (Getränketechnologie)

Siehe auch:
 Klärung